Beckles ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Beckles (* 1927), argentinischer Sprinter
 Laureen Beckles (* 1958), französische Sprinterin

Siehe auch:
 Beccles